Альтернати́вная ма́трица () — в линейной алгебре матрица специального вида размерности , задаваемая с помощью  элементов  и  функций  так, что каждый элемент матрицы  или, в развёрнутом виде:

Иногда альтернативная матрица определяется в траспонированном виде.

Примеры и использование альтернативных матриц 
Распространённый и часто встречающийся частный случай альтернативной матрицы — матрица Вандермонда. Альтернативная матрица принимает этот вид при . (Некоторые авторы называют именно матрицу Вандермонда альтернативной.) Более редкий частный случай альтернативной матрицы — , в которой .

В более общем виде альтернативные матрицы применяются в теории кодирования.

Свойства альтернативных матриц 
Если исходная альтернативная матрица квадратная и если все функции  полиномиальны, то при условии  для всех  детерминант альтернативной матрицы равен нулю, и таким образом,  является делителем детерминанта такой альтернативной матрицы при любых , удовлетворяющим условию . Следовательно, детерминант Вандермонда

равный  также является делителем детерминантов таких альтернативных матриц. Отношение  носит специальное название «биальтернант». 

Заметим также, что в случае, когда , мы получаем классическое определение многочленов Шура.

См. также 
 Матрица Вандермонда
 Список матриц

Литература

Примечания 

Типы матриц